Mount Lincoln ist der Name mehrerer Berge in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Mount Lincoln (Colorado)
 Mount Lincoln (Kalifornien)
 Mount Lincoln (Massachusetts)
 Mount Lincoln (Nevada)
 Mount Lincoln (New Hampshire)
 Mount Lincoln (Oklahoma)
 Mount Lincoln (Washington)